Sergio Aguirre puede referirse a:

 Sergio Aguirre (1961-), escritor (de novelas de misterio) argentino;
 Sergio Aguirre (1914-), escritor cubano; o
 Sergio Salvador Aguirre Anguiano (1943-), abogado mexicano.